UNLI, sigle composé des quatre lettres U, N L et I peut faire référence à :
 Union nationale des locataires indépendants, une association française de locataires

Voir aussi 
 UNLISH, un réseau social de sportifs
 2 Unlimited
 Unlingen
 Unlimits
 Unlimited Touch
 Unlicensed Mobile Access
 Unlimited Saga
 Unlimited Beat